Résultats détaillés de l’édition 2002 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .

Faits marquants 
Pour la troisième fois, le public américain voit s'affronter ses deux meilleurs joueurs de la décennie 1990, Pete Sampras et Andre Agassi, en finale de l'US Open de tennis. Comme en 1990 et en 1995, elle tourne à l'avantage de Pete Sampras qui, moins d'un an avant de mettre un terme à sa carrière, emporte pour la cinquième fois le titre en simple.

Pour la deuxième année consécutive à New York, et pour la troisième fois de l'année en Grand Chelem, les sœurs Williams se rencontrent en finale. La cadette, Serena, prend le titre de sa sœur ainée Venus. Elle réussit le Petit Chelem puisqu'elle gagne trois des quatre tournois majeurs.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2002
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en août 2002
Tennis en septembre 2002